Lacuée est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Gérard Lacuée (1774-1805), militaire français
Jean-Girard Lacuée (1752-1841), militaire et homme politique français
Marc Antoine Lacuée (1773-1807), militaire français

Toponyme
Rue Lacuée, rue parisienne du 

Homonymie de patronyme